Die A Grupa 1954 war die 30. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Meister wurde zum vierten Mal ZDNA Sofia.

Modus 
Die Liga wurde auf vierzehn Vereine reduziert. Die Teams spielten aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Mannschaften stiegen in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1954